William Mosienko, dit Bill Mosienko, (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba, au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie

Mosienko joua 14 saisons avec les Black Hawks de Chicago dans la Ligue nationale de hockey où il faisait partie de la Pony Line en compagnie de Max Bentley et Doug Bentley. Il est célèbre pour avoir inscrit le coup du chapeau le plus rapide de l'histoire de la LNH en marquant trois buts en 21 secondes le  contre les Rangers de New York.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1939-1940|| Winnipeg Monarchs|| LHJM||24 ||21 ||8 ||29 ||14 ||7 ||8 ||3 ||11 ||2 
|-
| 1940-1941|| Americans de Kansas City || AHA|| 7|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1940-1941|| Reds de Providence|| LAH|| 36|| 14|| 19|| 33|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1941-1942|| Americans de Kansas City|| AHA|| 33|| 12|| 19|| 31|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1941-1942|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 11|| 6|| 8|| 14|| 4|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 1942-1943|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1943-1944|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 50|| 32|| 38|| 70|| 10|| 8|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 1944-1945|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 50|| 28|| 26|| 54|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1945-1946|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 40|| 18|| 30|| 48|| 12|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1946-1947|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 59|| 25|| 27|| 52|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1947-1948|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 40|| 16|| 9|| 25|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1948-1949|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 60|| 17|| 25|| 42|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1949-1950|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 69|| 18|| 28|| 46|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1950-1951|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 65|| 21|| 15|| 36|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1951-1952|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 70|| 31|| 22|| 53|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1952-1953|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 65|| 17|| 20|| 37|| 8|| 7|| 4|| 2|| 6|| 7
|-
| 1953-1954|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 65|| 15|| 19|| 34|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1954-1955|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 64|| 12|| 15|| 27|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1955-1956 || Warriors de Winnipeg|| WHL || 64|| 22|| 23|| 45|| 37|| 14|| 6|| 12|| 18|| 4
|-
| 1956-1957|| Warriors de Winnipeg|| WHL|| 61|| 27|| 26|| 53|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1957-1958|| Warriors de Winnipeg|| WHL|| 65|| 38|| 36|| 74|| 43|| 7|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 1958-1959|| Warriors de Winnipeg|| WHL|| 63|| 42|| 46|| 88|| 55|| 7|| 1|| 3|| 4|| 10

| 710|| 258|| 282|| 540|| 121|| 22|| 10|| 4|| 14|| 15

Honneurs et récompenses 
 1945 : trophée Lady Byng

Références

Bibliographie 

Naissance en novembre 1921
Naissance à Winnipeg
Décès en juillet 1994
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Reds de Providence
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Lady Byng
Membre du Temple de la renommée du hockey
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 72 ans